Xinlin bezeichnet:

 Xinlin (新林区), Unterbezirk des Regierungsbezirks Großes Hinggan-Gebirge in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xinlin (Ebian) (新林镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Ebian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinlin (Jalaid-Banner) (新林镇), Großgemeinde im Jalaid-Banner in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Xinlin (Linxi) (新林镇), Großgemeinde im Kreis Linxi in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Xinlin (Xinlin) (新林镇), Großgemeinde im gleichnamigen Unterbezirk in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xinling (Xinchang) (新林乡), Gemeinde im Kreis Xinchang in der chinesischen Provinz Zhejiang